— задача цумэ-сёги, рекордная по длине решения (1525 ходов).
 Микрокосмос — французский научно-популярный фильм (1996).
 Микрокосмос — концепция понимания человека в античной философии
 Микрокосмос — обширный (153 пьесы) сборник фортепианных пьес Б. Бартока